Francine «Fran» Joy Fine Sheffield fue el personaje principal en la comedia televisiva de la cadena CBS The Nanny, interpretado por la actriz Fran Drescher.

Información del personaje 

Fran es la segunda hija de Sylvia y Morty Fine. Se crio en Flushing, Queens en la ciudad de Nueva York junto a su hermana Nadine. En su adolescencia, Fran y su mejor amiga Val Toriello (Rachel Chagall) asistieron a la escuela local Hillcrest High School, junto a sus compañeros de estudios Ray Barone; la archi-rival de Fran, Heather Biblow; la chica popular de ese entonces, Judy Silverman; la actriz Morgan Faulkner (Jane Sibbett); y el taxista y dramaturgo Jeffrey Needleman (Richard Kind).

Fran, en la serie, se muestra como un personaje humorístico, chispeante y extrovertido, en donde ella misma cae en situaciones conflictivas en varias ocasiones, pero acabando siempre por resolver los problemas. Al graduarse, Fran asistió a la escuela de cosméticos mientras trabajaba como modelo de pies. Más tarde ayudó a su entonces novio, Danny Imperiali, en su tienda nupcial, en Flushing, hasta que fue despedida por Imperiali, quien la sustituyó de inmediato por Heather Biblow (Pamela Anderson). No solo Heather robó el trabajo de Fran, sino que también se casó con Danny.

Fran comenzó a vender maquillaje "Shades of the Orient" de puerta a puerta para poder mantenerse. En el primer episodio, Fran llega a la casa de Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy), un productor de Broadway, que erróneamente la contrata como niñera de sus tres hijos, Maggie (Nicholle Tom), Brighton (Benjamin Salisbury), y Gracie (Madeline Zima). Esto ocurre después de que ella muestra sus referencias a Maxwell, que están escritas en lápiz de labios.

La "Señorita Fine" (Miss Fine) es vanidosa y sensible respecto de su edad. A menudo se dice que tiene 29 años en el programa, independientemente de cuánto tiempo pasa. Se supone que, debido a que cumplió 30 hacia el final de la primera temporada, Fran tendría entre 35 y 36 años de edad a finales de la serie (esto da lugar a algunas especulaciones sobre por qué su edad es un gran problema para ella, especialmente porque en el tiempo en que se creó The Nanny la tendencia de las mujeres era casarse más tarde en vez de en la veintena). Fran está constantemente bajo la presión de su madre para casarse, lo que da lugar a situaciones cómicas cuando Fran pierde la oportunidad de casarse con un hombre rico (haciendo que su madre amenace con el suicidio), por lo que tendrá que continuar al cuidado de los Sheffield.

Véase también 
 The Nanny
 La niñera (Argentina)
 Florencia Peña
 Fran Drescher

Personajes de The Nanny
Estadounidenses ficticios
Sirvientes ficticios
Judíos ficticios